Als Hackensack bezeichnet man

mehrere Orte in den USA:
Hackensack (Minnesota)
Hackensack (New Jersey)
Hackensack (New York)

einen Fluss in New Jersey, siehe Hackensack River

einen Indianerstamm, siehe Hackensack (Volk)

eine US-amerikanische Blues-Rock-Band, siehe Hackensack (Band)
 ein Musikstück von Thelonious Monk